Hendrik I van Oostenrijk (ca. 965-1018), markgraaf van Oostenrijk
Hendrik II van Oostenrijk (1107-1177), hertog van Oostenrijk en Beieren
Hendrik van Oostenrijk (1828-1891), aartshertog van Oostenrijk